Бійцівська рибка (фільм) Френсіса Форда Копполи за однойменною новелою С. Е. Хінтон.
 Бійцівська рибка (Betta) — рід риб родини Osphronemidae.